Оливето-Ларио () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лекко.

Население составляет 1164 человека (2008 г.), плотность населения составляет 69 чел./км². Занимает площадь 16 км². Почтовый индекс — 23865. Телефонный код — 031.

Покровителями коммуны почитаются святые Назарий и Цельсий, празднование 28 июля (Вассена), последнее воскресение апреля (Онно), воскресение после Феррагосто (Лимонта).

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Фридберг, Германия

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.olivetolario.lc.it/

Ссылки 
 Национальный институт статистики  
 Национальный институт статистики